{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89901) - || 2002 CD299 || 12 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89902) - || 2002 CA306 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89903) Post || 2002 DL3 || 20 februari 2002 || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| (89904) - || 2002 DO5 || 16 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89905) - || 2002 DN7 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89906) - || 2002 DQ7 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89907) - || 2002 DT7 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89908) - || 2002 DK17 || 20 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89909) Linie || 2002 ET2 || 8 maart 2002 || Kleť || Kleť
|-
| (89910) - || 2002 ED5 || 10 maart 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (89911) - || 2002 ER8 || 9 maart 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (89912) - || 2002 EY13 || 5 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89913) - || 2002 EC24 || 5 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89914) - || 2002 EQ25 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89915) - || 2002 ED32 || 9 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89916) - || 2002 EN32 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89917) - || 2002 ET32 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89918) - || 2002 ER33 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89919) - || 2002 EF35 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89920) - || 2002 EN41 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89921) - || 2002 EH45 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89922) - || 2002 EV45 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89923) - || 2002 EN47 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89924) - || 2002 ED51 || 12 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89925) - || 2002 EY52 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89926) - || 2002 EH53 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89927) - || 2002 EP61 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89928) - || 2002 EB70 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89929) - || 2002 EO75 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89930) - || 2002 EN80 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89931) - || 2002 EF84 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89932) - || 2002 EV85 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89933) - || 2002 EA89 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89934) - || 2002 EH95 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89935) - || 2002 EL138 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89936) - || 2002 EK152 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89937) - || 2002 FP1 || 19 maart 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (89938) - || 2002 FR4 || 19 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89939) - || 2002 FV7 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89940) - || 2002 FG8 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89941) - || 2002 FZ20 || 19 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89942) - || 2002 FA23 || 17 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89943) - || 2002 FG29 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89944) - || 2002 FD32 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89945) - || 2002 GZ33 || 1 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89946) - || 2002 GP39 || 4 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89947) - || 2002 GQ48 || 4 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89948) - || 2002 GJ57 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89949) - || 2002 GS118 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89950) - || 2002 GJ133 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89951) - || 2002 GU154 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89952) - || 2002 JB20 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89953) - || 2002 JZ91 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89954) - || 2002 JY98 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89955) - || 2002 JA119 || 5 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89956) Leibacher || 2002 LJ5 || 6 juni 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (89957) - || 2002 LQ41 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89958) - || 2002 LY45 || 14 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89959) - || 2002 NT7 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89960) - || 2002 ND35 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89961) - || 2002 PC72 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89962) - || 2002 PL128 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89963) - || 2002 QH6 || 18 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89964) - || 2002 QZ24 || 28 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89965) - || 2002 RX7 || 3 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89966) - || 2002 RX24 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89967) - || 2002 RD65 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89968) - || 2002 RY81 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89969) - || 2002 RW87 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89970) - || 2002 RQ90 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89971) - || 2002 RX105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89972) - || 2002 RB108 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89973) Aranyjános || 2002 RR117 || 8 september 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| (89974) - || 2002 RA150 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89975) - || 2002 RH191 || 12 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89976) - || 2002 SQ21 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89977) - || 2002 TX3 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89978) - || 2002 TA27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89979) - || 2002 TP27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89980) - || 2002 TV27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89981) - || 2002 TL30 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89982) - || 2002 TU35 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89983) - || 2002 TE36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89984) - || 2002 TR38 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89985) - || 2002 TT41 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89986) - || 2002 TV45 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89987) - || 2002 TX48 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89988) - || 2002 TJ49 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89989) - || 2002 TV49 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89990) - || 2002 TP54 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89991) - || 2002 TC56 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89992) - || 2002 TS66 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89993) - || 2002 TV66 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89994) - || 2002 TK68 || 8 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89995) - || 2002 TL72 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89996) - || 2002 TK79 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89997) - || 2002 TO79 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89998) - || 2002 TN83 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89999) - || 2002 TU89 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90000) - || 2002 TK102 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten